Marie Bouzková e Lucie Hradecká erano le detentrici del titolo, ma Bouzková ha scelto di non partecipare a questa edizione. Hradecká ha fatto coppia con Sania Mirza, ma sono state sconfitte da Ljudmyla Kičenok e Jeļena Ostapenko in semifinale.

In finale Kičenok e Ostapenko hanno sconfitto Elise Mertens e Zhang Shuai per ritiro.

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Zhang Shuai (finale, ritirate)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (Campionesse)

  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (semifinale) 
  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (quarti di finale)

Wildcard 

  Harriet Dart /  Sarah Beth Grey (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rothesay Classic 2022